Monte Carmelo – catena montuosa situata in Israele
 Monte Carmelo – comune del Brasile
 Monte Carmelo – comune del Venezuela
 Monte Carmelo – collina di Barcellona